Влади́мир Дубро́вин:
 Дубровин, Владимир Дмитриевич (1855—1879) — русский революционер-народник.
 Дубровин, Владимир Максимович (1926—2003) — советский учёный в области радиолокации, лауреат Ленинской премии.